SRAM peut faire référence à :
Static Random Access Memory, un type de mémoire informatique ;
SRAM, une entreprise de fabrication de composants pour vélos.

Voir aussi

Articles connexes 
 Sram, un jeu vidéo sorti en 1986 sur Amstrad CPC
 AGM-69 SRAM, un missile des États-Unis

Homonymie d'acronyme